Боба́ль — прізвище словацького або чеського походження, яке виводять від слова «боб» (біб). В Україні поширене на Закарпатті.

Відомі носії 
 Бобаль Матвій Матвійович ( 1959) — радянський футболіст
 Бобаль Матвій Матвійович ( 1984) — український футболіст

Примітки 

Українські прізвища
Словацькі прізвища
Чеські прізвища